Čeljabinsk – città della Russia
 Meteora di Čeljabinsk – evento meteorico avvenuto a Čeljabinsk nel 2013
 Oblast' di Čeljabinsk – oblast della Russia
 Traktor Čeljabinsk – squadra di Hockey sul ghiaccio russa
 K-442 Čeljabinsk – sottomarino russo
 Čeljabinsk-40 – antico nome della città russa di Ozërsk
 Čeljabinsk-50 – antico nome della città russa di Snežinsk
 Čeljabinsk-65 – antico nome della città russa di Ozërsk
 Čeljabinsk-70 – antico nome della città russa di Snežinsk